Anders Löfberg kan syfta på

Anders Löfberg (född 1959), militär. 
Anders Löfberg (född 1977), musiker. 
Anders Löfberg (1877–1950), företagare